Василий Сутугин:
 Сутугин, Василий Васильевич (1839—1900) — врач, акушер, гинеколог.
 Сутугин, Василий Иванович — краевед, председатель Сочинского общества сельского хозяйства.